Comitatul Saint Louis, conform originalului din limba engleză, Saint Louis County, este numele următoarelor comitate din Statele Unite ale Americii:

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Saint Louis, statul  (Formate MO -- Categorie și format)
 Comitatul Saint Louis, statul  (Formate MN -- Categorie și format)

Vezi și 

 Comitatul Louisa (dezambiguizare)
 Comitatul San Luis Obispo, California -- (Categorie și format)
 Saint Louis (dezambiguizare), echivalentul Sfântului Luis în limbile engleză și franceză
 San Luis (dezambiguizare), echivalentul  Sfântului Luis în limba spaniolă
 São Luís (dezambiguizare), echivalentul  Sfântului Luis în limba portugheză

Dezambiguizare
Nume proprii